La  stagione 1986 della International Formula 3000 fu disputata su undici gare.Il campionato mutò la denominazione da European Formula 3000 a International Formula 3000. Vi presero parte 28 differenti team, 71 differenti piloti, 7 differenti telaisti e 2 differenti motoristi.

La serie venne vinta dal pilota italiano Ivan Capelli su March 86B-Ford Cosworth.

La pre-stagione

Calendario

Piloti e scuderie

Risultati e classifiche

Risultati

Classifica piloti

Risultati completi

R18=ritirato ma classificato R=ritirato NS=non parte NQ=non qualificato DIS=squalificato (11)=posizione dopo le prove ma posto non libero

Note

 02
3000